Cwm kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cwm, Denbighshire, ort i Wales, 
 Cwm, Blaenau Gwent, ort i Wales,